

Géographie 

 Lavet : rivière française, affluent de la Garonne ;
 Ruisseau du Lavet de Derrière : affluent du Lavet.

Personnalité 

 Marius Lavet ingénieur français.